Христолюбова — женская фамилия. Известные носители:

 Христолюбова, Анастасия Александровна (род. 1989) — российская биатлонистка.
 Христолюбова, Людмила Степановна (1939—2014) — советский и российский учёный-этнограф, финно-угровед.
 Христолюбова, Нинель Борисовна (1929-1994) — советский и российский цитолог-генетик.